Perthuis peut faire référence à :

Patronyme 
 Léon de Perthuis de Laillevault (1757-1818) est un architecte français.

Toponyme 
 Pierre-Perthuis, commune de l'Yonne.

Voir aussi